Михаил Леонидович Ти́монов (род. 22 мая 1965 года, Москва, РСФСР, СССР) — российский общественный и политический деятель. Депутат Московской городской Думы VII созыва с 2019 года. Член фракции «Справедливая Россия».

Биография 
Родился 22 мая 1965 года в Москве. Окончил Московский авиационный институт по специальности «Инженер-системотехник». По окончании МАИ остался работать инженером на кафедре, готовил диссертацию.

Получил второе высшее образование в Академии народного хозяйства, участвовал в зарубежных стажировках. Позднее окончил Международную академию маркетинга и менеджмента и Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана.

Инженер-системотехник. Магистр экономических наук. Специалист по информационной безопасности.

После получения высшего образования работал в банковской сфере. До избрания депутатом Московской городской думы в 2019 году, занимал должность советника Президента Коммерческого Банка «Альба Альянс».

Общественная деятельность 
На фоне массовых протестов в 2011 году Михаил Тимонов занялся общественной работой, став наблюдателем. Впоследствии являлся координатором общественного контроля за выборами по Восточному и Юго-Восточному административным округам Москвы, членом координационного совета проекта «Гражданин Наблюдатель».

Политическая деятельность 
В 2014 году Михаил Тимонов выдвигался кандидатом в депутаты Московской городской думы по 16 одномандатному избирательному округу (районы Богородское, Преображенское, часть района Соколиная Гора) от партии «Справедливая Россия» и занял третье место с результатом 14,04 % поддержки избирателей, при явке в 21,04 %.

На выборах в Мосгордуму в 2019 году — вновь кандидат в депутаты Московской городской думы по 16 одномандатному избирательному округу от партии «Справедливая Россия». Также был поддержан «Умным голосованием» Алексея Навального. Занял первое место, набрав 37,57 % голосов, обойдя действующего депутата Антона Молева (31,85 %).

В Мосгордуме с сентября по ноябрь 2019 года возглавлял фракцию партии «Справедливая Россия» в количестве трёх человек. В качестве руководителя фракции Михаил Тимонов организовывал круглый стол о проблеме свободы собраний в Москве. В работе данного круглого стола приняли участие городские правозащитники, политические и общественные деятели, включая незарегистрированных на выборах в Мосгордуму в 2019 году кандидатов Любовь Соболь и Юлию Галямину. В конце ноября 2019 года Тимонов был единственным из руководителей фракций, кто проголосовал против принятия бюджета города Москвы на 2020 год, после чего был снят с поста руководителя фракции. Официальной причиной отставки являлось «неисполнение функции лидера фракции, игнорирование ключевых заседаний Мосгордумы и фракции, отсутствие координационной деятельности».

В январе 2020 года Михаил Тимонов подписал Манифест граждан России против конституционного переворота и узурпации власти, а 12 марта 2020 г. на заседании столичного парламента отказался поддерживать поправки в Конституцию Российской Федерации.

В июне 2020 года вместе с 8 депутатами Мосгордумы от трёх фракций — КПРФ, «Яблоко» и «Справедливая Россия» — инициировал процедуру выражения недоверия председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову. По мнению инициаторов, Шапошников «не способен выстроить конструктивную работу в Думе и взаимодействие с мэрией», его поведение во время кризиса было неудовлетворительным, он игнорировал мнения депутатов оппозиционных фракций и не задекларировал в 2019 году доход в 870 млн руб., «обстоятельства получения которого дают основания для подозрений в наличии коррупционной составляющей».

После отравления Алексея Навального 20 августа 2020 года, вместе с депутатами Мосгордумы Евгением Ступиным и Максимом Кругловым обратился к главе ФСБ Александру Бортникову c просьбой возбудить уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь общественного деятеля. После отказа возбуждать уголовное дело, Михаил Тимонов присоединился к группе региональных оппозиционных депутатов и обратился в Следственный комитет России с требованием возбудить уголовное дело по факту отравления политика. По мнению Тимонова, проведение данного расследования «было бы в интересах как власти, так и граждан».

В мае 2021 года Тимонов осудил увольнения сотрудников Московским метрополитеном. Вся вина работников состояла в том, что они зарегистрировались на сайте в поддержку Навального. Тимонов называл массовое увольнение антиконституционным деянием, которое «входит в противоречие в том числе с уголовным кодексом РФ, не допускающим дискриминацию». В итоге сотрудников Московского метро удалось начать восстанавливать на работе через суд.

После задержания и помещения в СИЗО в конце 2021 года ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева по делу бывшего заместителя министра просвещения России Марины Раковой, которая, как утверждает следствие, похитила 50 миллионов рублей по двум государственным контрактам в рамках госпрограммы «Образование», Михаил Тимонов выступил на заседании Московской городской думы в поддержку Зуева, призвав освободить его из под стражи.

В декабре 2021 года на фоне иска  о ликвидации «Международного Мемориала» и его подразделений, включая правозащитный центр, архив, библиотеку и музей, Тимонов выступил в поддержку общества «Мемориал» и призвал прекратить «попытку уничтожить организацию, выполняющую важную миссию сохранять память о репрессиях, чтобы государственные преступления не повторились в будущем».

В апреле 2022 года после возбуждения уголовного дела против Владимира Кара-Мурзы по статье о «фейках» о российской армии, Михаил Тимонов, вместе с депутатами Мосгордумы Владимиром Рыжковым и Максимом Кругловым, подписал поручительство за политика. В дальнейшем после возбуждения аналогичного уголовного дела в отношении бывшего главы Красносельского района Москвы муниципального депутата Ильи Яшина, Тимонов, вместе с нобелевским лауреатом и главным редактором Новой газеты Дмитрием Муратовым и музыкантом Юрием Шевчуком также подписали личные поручительства.

Законотворческая деятельность 
Как кандидат в депутаты Мосгордумы Михаил Тимонов выступал против уплотнения застройки в Москве. Будучи уже депутатом, внёс на рассмотрение проект закона о запрете строить жилье выше 14 этажей по программе реновации. Кроме того, законопроектом было предусмотрено право жильцов отказаться от переезда из хрущёвок в новостройки по реновации, если их этажность более 14 этажей.

В 2020 году, в преддверии Дня Победы, вместе с рядом депутатов Мосгордумы, общественных деятелей и оппозиционных политиков, включая Дмитрия Гудкова и Егора Жукова, внёс на рассмотрение Московской городской думы проект «Широкой амнистии». Амнистия предусматривала освобождение всех осужденных, которых правозащитный центр «Мемориал» считает политическими заключенными (включая осужденных за участие в Московских протестах 2019 года). Параллельно с московским парламентом, аналогичный законопроект был внесен на рассмотрение в Государственную думу депутатом Сергеем Шаргуновым. 27 мая 2020 года проект закона был отклонён большинством депутатов Московской городской думы.

На прошедших в сентябре 2021 года выборов в Государственную думу в семи субъектах РФ (Москва и Севастополь, а также в Курская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская и Ярославская области) проходило дистанционное электронное голосование (ДЭГ), что привело к скандалу в Москве. В связи с этим Михаил Тимонов разработал проект федерального закона о признании неудовлетворительным эксперимента по внедрению онлайн-голосования и об отказе от его дальнейшего применения на выборах, в том числе президентских.

23 ноября 2022 года в связи с «отсутствием прямого правового регулирования завершения частичной мобилизации в России» Михаил Тимонов, вместе с депутатами от КПРФ и Яблока Евгением Ступиным и Максимом Кругловым, внес на рассмотрение Мосгордумы проект обращения к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину о необходимости издания указа о завершении частичной мобилизации в России. В ответ на данное обращение пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что никаких новых решений по этому вопросу не принималось.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт
 
 Михаил Тимонов на радио «Эхо Москвы»
 A-Team (интервью на радио «Эхо Москвы»)

Политики по алфавиту
Политики XXI века
Экономисты по алфавиту
Экономисты XX века
Экономисты XXI века
Экономисты России
Выпускники Московского авиационного института
Выпускники Российской академии народного хозяйства и государственной службы
Выпускники МГТУ
Депутаты Московской городской думы
Члены «Справедливой России»